

События 
 Консулы имп. Феодосий II (XVI раз) и Аниций Ацилий Глабрион Фауст.
 15 февраля — опубликован Кодекс Феодосия.
 Кодификация «варварского права» Ирландии.
 Император распорядился перенести тело Иоанна Златоуста для погребения в Константинополе.
 Тоба Тао вернул в мир буддийских монахов моложе 50 лет.
 438—453 (традиционно 412—453) — 19-й император Японии Ингё.
 Йездигерд II становится царём Персии.
 Рехила король свевов в Галисии.

Родились 
 Епифаний из Павии — Святой Епифаний из Павии.

Скончались 
 Бахрам V — царь царей (шахиншах) Ирана.
 Фэн Хун — последний правитель государства Северная Янь.

См. также